Тымчишин — фамилия. Известные носители:
 Тымчишин, Александр Дмитриевич (род. 1987) — украинский футболист.
 Тымчишин, Олег Миронович (род. 1977) — украинский футболист.

Примечания